Антон Викторович Киселёв (5 ноября 1986, Барнаул, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник барнаульского «Динамо». За основной состав команды начал выступать в 2006 году в ПФЛ. В 2007 году клуб стал победителем зоны ПФЛ «Восток» и перешёл в ФНЛ, однако отыграв сезон во втором по силе дивизионе, вернулся в ПФЛ. В 2010 году Антон Киселёв подписал контракт с клубом ФНЛ «Кубань» с которым стал победителем турнира и добился выхода в Премьер-лигу, однако по окончании сезона игрок покинул клуб и перешёл в другую команду ФНЛ «СКА-Энергия». Также выступал за другие команды лиги «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) и «Луч-Энергия». В сезоне 2014/15 игрок вновь подписал контракт с «Металлургом», выступавшем на тот момент в ПФЛ, и в его составе стал лучшим бомбардиром зоны «Восток», забив 11 голов в 21 матче, а его команда заняла 3 место, уступив лишь 1 очко победителю зоны «Байкалу». Следующий сезон футболист провёл именно в «Байкале», отыграв 33 матча и забив 3 гола в ФНЛ. Сезон 2016/2017 отыграл в клубе ПФЛ «Сочи». Летом 2017 года вернулся в «Динамо» (Барнаул).

Достижения

Командные 
«Динамо» Барнаул
  Победитель первенства ПФЛ (зона «Восток»): 2007
«Кубань»
  Победитель Первого дивизиона: 2010

Личные 
 Лучший бомбардир зоны ПФЛ «Восток»: 2014/2015 (11 голов)

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Байкал»
Игроки ФК «Сочи» (2013)